Apperley puede referirse a:

 Apperley (Gloucestershire), Inglaterra
 Apperley (Northumberland), Inglaterra
 Apperley Bridge, Bradford, Yorkshire del Oeste, Inglaterra
 George Owen Wynne Apperley